Le mont Niblock, une montagne canadienne.
 Phill Niblock (né en 1933), un compositeur et cinéaste américain.